El término Cañada Grande puede referirse a:

Cañada Grande (Cerro Largo): Curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Cerro Largo.
Cañada Grande (Lavalleja): Curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Lavalleja.